Psychomantis är ett släkte av bönsyrsor. Psychomantis ingår i familjen Hymenopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Psychomantis